TMR puede referirse a:
 Third Man Records,  compañía discográfica.
 Takanori Nishikawa, cantante, músico, productor y actor Japonés; también conocido por su nombre artístico T.M.Revolution (Takanori Makes Revolution).
 Transportes Metropolitano Roca, ex empresa ferroviaria argentina; o
 Efecto túnel magnético o efecto magnetorresistencia túnel, por su sigla en inglés tunnel magnetoresistance.
O el famoso agg tmr que es usado para quejarse empleado por los peruanos
Turia Master Rap, organización con el propósito de la grabación de Oneshots A'capellas y Cyphers de artistas de toda España.